Мироновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Мироновская волость — в составе Верхотурского уезда Пермской губернии.
 Мироновская волость — в составе Александрийского уезда Херсонской губернии.